Isaías
 Livro de Isaías
 Isaías I de Constantinopla - patriarca grego ortodoxo de Constantinopla entre 1323 e 1334.
 Isaías Benedito da Costa (1921-49) - futebolista brasileiro (Madureira, CR Vasco da Gama)
 Isaías Marques Soares - ex-futebolista brasileiro que fez fama jogando pelo Benfica.

Desambiguações de antropônimos